Анци́феров — російське прізвище, утворене від Анцифер — народної форми канонічного імені Онисифор. Жіноча форма — Анциферова.

Відомі носії:
Анциферов
 Анциферов Андрій Вадимович (1953) — доктор технічних наук.
 Анциферов Володимир Микитович (1933) — російський учений у галузі порошкової металургії, академік РАН (2000).
 Анциферов Данило Якович († 1712) — російський землепроходець, дослідник Камчатки, Курильських островів.
 Микола Анциферов:
 Анциферов Микола Павлович (1889—1958) — російський історик, літературознавець.
 Анциферов Микола Степанович (1930—1964) — російський поет.
 Анциферов Олексій Миколайович (1867, Воронеж — 1943, Париж) — діяч кооперативного руху.

Анциферова
 Анциферова Тетяна Володимирівна (нар. 1954) — радянська і російська естрадна співачка, педагог з вокалу.

Посилання 
 Всеросійське генеалогічне дерево 
 Анциферови всіх країн, єднайтеся! 

Російські прізвища